Пулемёт может означать:
 Пулемёт — групповое стрелковое автоматическое оружие поддержки, предназначенное для поражения пулями различных наземных, надводных и воздушных целей.
 «Пулемёт» — литературно-художественный сатирический журнал в Российской империи, политической и антиправительственной направленности.

См. также